Bela Vista de Goiás kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bela Vista de Goiás (ort), 
 Bela Vista de Goiás (kommun), 

Robotskapade Brasilienförgreningar